diverse weekdieren uit het geslacht Pecten
 Grote mantel (Pecten maximus), de eigenlijke sint-jakobsschelp
 Jakobsmantel (Pecten jacobaeus), de Middellandse Zee-soort die door Linnaeus naar Sint-Jakob vernoemd werd
 Doopschelp in de vorm van een Jacobsschelp